est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool, butanol
 butan-1-ol ou n-butanol, numéro CAS 
 butan-2-ol, numéro CAS  et , mélange racémique des énantiomères
 (S)-(+)-2-butanol, numéro CAS 
 (R)-(–)-2-butanol, numéro CAS 
 2-méthylpropan-1-ol ou isobutanol, numéro CAS 
 2-méthylpropan-2-ol ou tert-butanol, numéro CAS 

 Éther
 éthoxyéthane ou diéthyl éther, numéro CAS 
 méthoxypropane ou méthylpropyl éther, numéro CAS 
 2-méthoxypropane ou méthylisopropyl éther, numéro CAS

Voir aussi 

 , ,  ------------------------------------------ , , C3H8
 , , ,  ---------------------------- , , , 
 , , , ,  -------------- C5H4, , , ,